Thyridia kan syfta på:

 Thyridia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Thyridia (växter) – ett släkte växter